Pan de milano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta Sedum sediforme.